Der Unicodeblock Osmaniya (Osmanya, U+10480 bis U+104AF) enthält das gleichnamige Schriftsystem, mit dem früher die somalische Sprache geschrieben wurde. Es ist ein Anfang der 1920er Jahre frei erfundenes Alphabet, das 1961 neben dem lateinischen Alphabet zur offiziellen Schrift Somalias erklärt wurde. 1972 setzte sich jedoch das lateinische Alphabet durch, so dass Osmanya heute kaum noch verwendet wird.

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 62 kB)